Die Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2015 waren ein Damentennisturnier in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 4. bis 10. Mai 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer